Жоэлитон Лима Сантос (; родился 17 апреля 1993, Ларанжейрас, Бразилия), более известный как Мансур () — бразильский футболист, защитник клуба «Санта-Клара» и в прошлом молодёжной сборной Бразилии.

Биография 
Мансур — воспитанник футбола штата Баия. За одноимённую команду он дебютировал в профессиональном футболе в 2011 году. Однако уже в следующем году он перешёл в стан главных соперников «Баии» — «Витории» из Салвадора.

В 2016 году заключил контракт с «Атлетико Минейро». С июля 2016 был в аренде в «Спорт Ресифи».

В январе 2013 года Мансур был включен в состав сборной Бразилии на молодёжном чемпионате Южной Америки, проходящем в Аргентине. На этом турнире сборная Бразилии выступила крайне неудачно, не сумев выйти даже в финальный этап. Сам Мансур принял участие во всех четырёх матчах своей команды.

Титулы 
  Чемпион штата Баия (1): 2013
  Чемпион штата Пернамбуку (1): 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль Мансура на Esporte.ig.com

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Баия»
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК «Спорт Ресифи»
Игроки ФК «Парана»
Игроки ФК «Сан-Бенто» Сорокаба
Игроки ФК «Санта-Клара»